Die Maya-Ruine Cerros befindet sich im Corozal District in Belize (Mittelamerika) auf einer Halbinsel zwischen der Bucht von Corozal und der Lowry's Bight. Besiedelt wurde die Stätte etwa 300 v. Chr. und blieb es bis ca. 200 n. Chr. Der spanische Name bezieht sich auf die erdbedeckten Hügel (cerros), unter denen die alten Pyramiden liegen.

In Cerros befinden sich drei große Akropolen, mehrere Plazas und Pyramiden. Das höchste Gebäude ist etwa 22 Meter hoch, mit einem Fundament von 52 × 60 Metern. Die bei der Ausgrabung zu Tage gekommenen großen Stuckmasken sind zu ihrer Sicherung wieder überdeckt worden und nicht sichtbar. Die Stadt war hauptsächlich ein Seehandelszentrum für Jade und Obsidian.

In der Neuzeit wurde Cerros erstmals von Thomas Gann im 19. Jahrhundert wiederentdeckt, aber erst 1973 folgten detailliertere Untersuchungen.

Siehe auch 

 Liste der Maya-Ruinen

Weblinks 

 Cerros bei Belizeexplorer.com

Archäologischer Fundplatz in Belize
Archäologischer Fundplatz in Amerika
Ort der Maya
Corozal District